Getryggen kan syfta på:
Getryggen, Småland – sjö i Åtvidabergs kommun 
Getryggen, Södermanland – sjö i Botkyrka kommun 
Getryggen (ort) – ett fritidshusområde i Botkyrka kommun
Getryggen (halvö) – en cirka 1000 meter lång halvö i Botkyrka kommun som sträcker sig från östra sidan in i Järnafjärden
Getryggen – berg i närheten av Storulvåns fjällstation, Åre kommun
Getryggen, Härjedalen - ås och naturreservat i Härjedalen